SKB har flera betydelser:

 Beteckning på Svensk kullig boskap. 
 En vapentillverkare i Japan. Gör bland annat hagelvapen med mera.
 Förkortning för Svensk Kärnbränslehantering AB.
 Förkortning för Stockholms Kooperativa Bostadsförening
 Förkortning för "Socket Buffer" inom datakommunikation
 Förkortning för serbiska/kroatiska/bosniska sedda som en enhet i till exempel utbildningssammanhang. Observera att även andra inbördes ordningsföljder förekommer, och att valet av en före en annan kan ha politiska förtecken.
 Förkortning för Svenska kyrkans bekännelseskrifter